Кливленд Индианс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 100 матчей в 144 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Бостон Ред Сокс и выиграла серию 3-0. В финальной серии Американской лиги Кливленд Индианс обыграли Сиэтл Маринерс со счётом 4-2 и вышли в Мировую серию, где уступили Атланта Брэйвз 2-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 4
 Выигрышей: 2
 Поражений: 2
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 32
 Очков пропущено: 28

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 19
 Поражений: 7
 Процент побед: 73.08
 Очков набрано: 154
 Очков пропущено: 107

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 20
 Поражений: 8
 Процент побед: 71.43
 Очков набрано: 147
 Очков пропущено: 106

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 18
 Поражений: 9
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 112

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 21
 Поражений: 9
 Процент побед: 70
 Очков набрано: 180
 Очков пропущено: 137

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 19
 Поражений: 9
 Процент побед: 67.86
 Очков набрано: 160
 Очков пропущено: 110

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 17
 Очков пропущено: 7

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Кливленд Индианс — Бостон Ред Сокс 3-0

 Финальные серии Американской лиги: Кливленд Индианс — Сиэтл Маринерс 4-2

 Мировая серия 1995: Атланта Брэйвз — Кливленд Индианс 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Кливленд Индианс
МЛБ в сезоне 1995